Idaia () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Idaia (Mutter des Teukros), Gemahlin des Skamandros
 Idaia (Tochter des Dardanos), Gemahlin des Phineus
 Idaia (Mutter der Herophile), Mutter der Sibylle Herophile
 Idaia (Mutter der Kureten), Mutter der Kureten
 ein Beiname verschiedener Nymphen und Göttinnen